— поширене японське прізвище.

Відомі носії 
 Сасакі Акіра (н. 1981) — японський гірськолижник.
 Сасакі Ісао (н. 1942) — японський сейю.
 Сасакі Кадзунарі (н. 1962) — японський лижник, учасник 4 зимових Олімпіад.
 Сасакі Кодзіро — відомий самурай.
 Сасакі Мінору (1893–1961) — японський воєначальник часів Другої світової війни.
 Сасакі Нодзому (н. 1967) — японський сейю.
 Сасакі Петрос (1939–1999) — відомий фінський іконописець японського походження.
 Сасакі Садако — японська дівчинка, жертва ядерного бомбардування міста Хіросіма, що стала символом неприйняття ядерної війни.